Il 24º Campionato Asiatico Femminile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA Asia Championship for Women 2011) si è svolto a Ōmura in Giappone, dal 21 al 28 agosto 2011.

I Campionati asiatici femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzato dalla FIBA Asia.

La Cina, vincitrice dell'edizione 2011, accederà al Torneo olimpico 2012.

Squadre partecipanti

Gironi di qualificazione

Livello I

Livello II

Fase finale

Playout I-II Livello

Primo-Quarto posto

Campione d'Asia

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2011
2011